Dryadoideae é uma subfamília da família Rosaceae que agrupa 4 géneros de arbustos e árvores, que têm como principal característica comum a formação de nódulos radicularess capazes de albergar fixação biológica de azoto molecular através de uma relação de simbiose com bactérias diazotróficas do género Frankia. A subfamília é monotípica contendo apenas a tribo Dryadeae.

Descrição
A subfamília Dryadoideae das família Rosaceae consiste em quatro géneros de arbustos ou pequenas árvores (de nanofanerófitos a mesofanerófitos), com nódulos radiculares simbióticos que albergam bactérias do género Frankia. Todas as espécies produzem glicosídeos cianogénicos, estando o sorbitol está presente em quantidades muito reduzidas.

As folhas são geralmente simples (compostas no género Chamaebatia) com estípulas foliares presentes. Flores com hipanto não fundido com o gineceu. Ovário monocarpelar ou, em Cowania e Dryas, com quatro ou mais carpelos. Os frutos são aquénios ou aglomerados de aquénios.

O número cromossómico básico é x =9, com todos as espécies que integram a subfamília a apresentarem diploidia (2n =18).

Sistemática e taxonomia 
As Dryadoideae constituem uma das três subfamílias monofiléticas da família Rosaceae consideradas nas modernas taxonomias do grupo. A subfamília tem sido descrita desde há muito tempo como a tribo de Dryadeae, tendo sido elevado ao nível taxonómico de subfamília em consequência das recentes revisões taxonómicas do grupo. Inclui quatro géneros:
 Cercocarpus Kunth
 Chamaebatia Benth.
 Dryas L.
 Purshia  DC. ex Poir. (incluindo Cowania)

Embora persistam dúvidas sobre qual das subfamílias de Rosaceae deva ser considerada como o grupo basal, recentemente tem vindo a ganhar peso a possibilidade de tal papel caber à subfamília Amygdaloideae, admitindo-se que tenha sido a a primeira ramificação do grupo. Em 2017 vários autores reconfirmaram este posicionamento e relações usando genomas completos de plastídeos:. Tal opção corresponde ao seguinte cladograma mostrando a posição da subfamília Dryadoideae no contexto do clado Rosaceae:

Admitindo como basal o agrupamento Amygdaloideae, obtém-se o seguinte cladograma para a relação entre subfamílias, tribos e subtribos:

A relação de grupo irmão entre Dryadoideae e Rosoideae é suportado pelos seguintes caracteres morfológicos compartilhados não encontrados em Amygdaloideae: presença de estípulas, separação do hipanto do ovário e a presença de frutos que são geralmente do tipo aquénio.

A subfamília em épocas diferentes, foram separados como a sua própria família (como Dryadaceae), ou como uma tribo (Dryadeae) ou subtribo (Dryadinae).

Referências

Ligações externas 

 
Rosaceae